Rien ne sert de courir, film américain de comédie réalisé par Charles Walters, sorti sur les écrans en 1966. 
 Rien ne sert de courir, film français réalisé par Maïwenn dont la sortie est prévue en 2015.

Homonymie de titre